Nishinoumi Kajirō ist der Name folgender Personen:

Nishinoumi Kajirō I. (1855–1908), japanischer Sumōkämpfer, Yokozuna 1890 bis 1896
Nishinoumi Kajirō II. (1880–1931), japanischer Sumōkämpfer, Yokozuna 1916 bis 1918
Nishinoumi Kajirō III. (Matsuyama Isesuke; 1890–1933), japanischer Sumōkämpfer, Yokozuna 1923 bis 1928